Села:
 Лелюки — Харківська область, Харківський район, Пономаренківська сільська рада
 Лелюки — Харківська область, Харківський район, Утківська селищна рада